Serpula striata är en ringmaskart som först beskrevs av Montagu 1803.  Serpula striata ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
striata